O Trabalhador Gráfico foi um periódico sindical veículo de comunicação da União dos Trabalhadores Gráficos no início do século XX que teve como um de seus fundadores e colaboradores o libertário Edgard Leuenroth.

Publicações em português
Jornais extintos do Brasil